De Grand Prix-wegrace van Maleisië 2019 was de achttiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2019. De race werd verreden op 3 november 2019 op het Sepang International Circuit nabij Sepang, Maleisië.

In de Moto2 werd Álex Márquez tot kampioen gekroond door tweede te worden in de race, wat genoeg was om voldoende voorsprong te verkrijgen op zijn concurrenten. Zijn broer Marc Márquez was tijdens de Grand Prix van Thailand al kampioen geworden in de MotoGP. Het is, na 2014, de tweede keer dat beide broers gelijktijdig kampioen zijn geworden; Álex deed dit destijds in de Moto3.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2019
Maleisië